Der Wettkampf der Männer im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking fand am 10. August 2008 im China National Convention Center statt.

Titelträger

Zeitplan 
 1. Runde: 10. August 2008, 10:00 Uhr (Ortszeit)
 2. Runde: 10. August 2008, 11:30 Uhr (Ortszeit)
 Achtelfinale: 10. August 2008, 13:30 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 10. August 2008, 14:40 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 10. August 2008, 19:00 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 10. August 2008, 20:10 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 10. August 2008, 20:40 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Peking 2008

Degen Manner